USC puede referirse a:

Partidos Políticos
 Unió Socialista de Catalunya de 
 Unidad Social Cristiana de 

Universidades
Universidad del Sur de California, de 
Universidad de Santiago de Chile, de 
Universidad de Santiago de Compostela, de 
Universidad Santiago de Cali, de 
Universidad Stratford de